Ez a szócikk a világ legmagasabb épületeit listázza.

A legmagasabb épületek többsége Ázsiában található, azon belül is a Közel-Keleten, valamint a Távol-Keleten. A One World Trade Center az egyedüli amerikai felhőkarcoló, amely benne van az első tízben.

Jelenleg a világ legmagasabb épülete a dubaji Burdzs Kalifa amely 828 méteres magasságával és 163 emeletével egyben a legmagasabb emberkéz által emelt szerkezet is. (Jelenleg két olyan épület kivitelezése is szünetel, amely 2021-re meg kívánta dönteni a Burdzs Kalifa rekordját: az egyik a rijádi Jeddah Tower, a másik pedig a dubaji Dubai Creek Tower, de ezek végleges magassága még nem ismert.)

A legmagasabb épületek

A kontinensek legmagasabb épületei

Képgaléria

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
 Felhőkarcoló
 Magyarország legmagasabb építményei

Források  

Épületek
Építészeti témájú listák